Saxinger ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Saxinger (1922–2021), deutscher Schauspieler
 Werner Saxinger (* 1966), österreichischer Mediziner und Politiker (ÖVP)